El nombre Roberto Arroyo puede referirse a:

 Roberto Arroyo Gregorio (2003), futbolista español;
 Roberto Enrique Arroyo (1963-), político chileno.